

Населені пункти та їхні частини

 Ґлухово — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлухово — село в гміні Слонськ Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Ґлухово — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґлухово — село в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Ґлухово — село в гміні Чемпінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Ґлухово — село в гміні Коморники Познанського повіту Великопольського воєводства
 Ґлухово — колонія в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки